Béres Zoltán (1968–) olimpiai bronzérmes ökölvívó
 Béres Zoltán (1975–) zenész (4F Club), rapper, rádiós műsorvezető
 Béres Zoltán (1979–) labdarúgó (Ajka, Százhalombatta)
 Béres Zoltán (1985–) labdarúgó (BKV Előre)